

Letteratura
Silli – poema parodico di Timone di Fliunte

Persone
Armando Silli (1917-1987) – scacchista italiano
Giorgio Silli (1977) – politico italiano

Diocesi
Diocesi di Silli – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica situata in Algeria